Kapitälkan syfta på:

 Kapitäl (arkitektur) – den översta delen av en kolonn, pilaster eller pelare
 Kapitäl (typografi) – en versal bokstav med samma fysiska höjd som gemener